Too Busy to Work – film del 1932 diretto da John G. Blystone
Too Busy to Work – film del 1939 diretto da Otto Brower